
Termin -{R9}- ima više značenja.

 R-oznake, R9: Eksplozivno kada se meša sa zapaljivim materijalima
 Renault 8, familija automobila